Mermasangre puede referirse a:

 El nombre común de la planta Agrimonia eupatoria o hierba de san Guillermo;
El nombre común de la planta '''''Dorycnium hirsutum.